Matìas Pérez puede referirse a:
 Matías Damián Pérez, (n. 1999), futbolista argentino.
 Matías Pérez (aeronauta), aeronauta y personaje del folclore cubano;
 Matías Pérez García (1984 - ), futbolista argentino;
 Matías Omar Pérez (1985 - ), futbolista uruguayo;
 Matías Rodrigo Pérez (1994 - ), futbolista paraguayo